Vägen ut kan syfta på:

 Vägen ut (roman) – av Harry Martinson
 Vägen ut (film) – en svensk dramakomedifilm från 1999
 Vägen ut (tidning) – en tidning startad och driven av förening KRIS
 Vägen ut: En loggbok om alkoholism och medberoende – en bok från 2016 av Birgitta von Otter och Kjell-Olof Feldt